Чемпионат Белоруссии по шахматам 2007 прошёл с 10 по 20 января 2007 года в Минске.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2007 год в шахматах
Январь 2007 года
Спорт в Белоруссии в 2007 году